

Lokalizacje

Niemcy 
 Zwiesel – dzielnica Bad Gottleuba-Berggießhübel
 Zwiesel – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Regen
 Zwiesel – szczyt górski